Плужников — русская фамилия.

Известные носители 
 Плужников, Владимир Иванович (1938—2020) — советский и российский искусствовед, историк искусства, науки и техники.
 Плужников, Георгий Кузьмич (1926—1993) — Герой Социалистического Труда (1966), начальник участка доменного цеха.
 Плужников, Данил Владимирович (род. 2002) — российский певец.
 Плужников, Игорь Александрович (1958—2005) — украинский предприниматель, политик.
 
 Плужников, Павел Степанович (1910—1986) — полный кавалер ордена Славы.
 Плужников, Тимофей Григорьевич (1914—1966) — Герой Советского Союза.

